

Петраково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Петраково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область